Sunset Trail – film del 1919 diretto da Robert C. Bruce
Sunset Trail – film del 1939 diretto da Lesley Selander